Ford Racing peut désigner :
 Ford Racing (désormais Ford Performance), branche sportive de la marque automobile américaine Ford Motor Company ;
 Ford Racing (franchise)
 Ford Racing, jeu vidéo de course sorti en 2000
 Ford Racing 2, jeu vidéo de course sorti en 2003
 Ford Racing 3, jeu vidéo de course sorti en 2004
 Ford Mustang: The Legend Lives, jeu vidéo de course sorti en 2005
 Ford Street Racing, jeu vidéo de course sorti en 2006
 Ford Racing Off Road, jeu vidéo de course sorti en 2008